Всеобщие выборы в Эквадоре проходили 19 мая (парламентские и 1-й тур президентских выборов) и 7 июля (2-й тур президентских выборов) 1996 года. Хотя Хаим Небот получил наибольшее количество голосов в 1-м туре президентских выборов, во 2-м туре победу одержал Абдала Букарам от Эквадорской партии рольдосистов, получивший 54,5 % голосов. В результате парламентских выборов крупнейшей партией осталась Социал-христианской партии, получившей 27 из 82 мест Национального конгресса.

В результате затяжного экономического и финансового кризиса в Эквадоре Букарам подвергся импичменту Конгрессом в начале 1997 году.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Эквадор
Выборы в Эквадоре
1996 год в Эквадоре
Май 1996 года
Июль 1996 года